USS Brownson je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Brownson (DD-518) 
 USS Brownson (DD-868)

Brownson